Judith puede referirse a:

 Judith de Baviera, esposa de Ludovico Pío, emperador de Occidente y rey de los francos. Roger I de Sicilia.
 Judith de Francia, esposa de Edgar el Pacífico, rey de Inglaterra.
 Judith Gautier, escritora, poeta, compositora y musicóloga francesa.
 Judith Holofernes, intérprete y compositora alemana. 
 Judith Weir, compositora escocesa.
 Judith Westphalen, pintora peruana.
 Judit Polgár, ajedrecista húngara.
 Libro de Judit, uno de los libros deuterocanónicos del antiguo testamento de la Biblia;
 664 Judith, un asteroide del cinturón principal;
 Judith, canción de la banda A Perfect Circle, del álbum Mer de Noms.
 Judith Mossman, personaje de ficción del videojuego Half-Life
 Judith (ópera) ópera de Arthur Honegger, libreto de René Morax, estrenada en la Ópera de Monte-Carlo el 13 de febrero de 1925
 Judith, obra de teatro de Henry Bernstein.
 Judith, película de 1966.Judith''', tragedia del dramaturgo alemán Friedrich Hebbel.